Сан-Роман ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Север штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Пирапора. Население составляет 8137 человек на 2006 год. Занимает площадь 2 431,658 км². Плотность населения — 3,3 чел./км².

История 
Город основан 23 октября 1668 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 20.051.266,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.514,27 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,649 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс